Dodro puede referirse a:

 Dodro, municipio español de la provincia de La Coruña, Galicia.
 Dodro (Arzúa), parroquia española del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Dodro (parroquia), parroquia española del municipio de Dodro, provincia de La Coruña, Galicia.